Tranchand est un patronyme porté notamment par :

 Aimé Tranchand (1880-1947), homme politique français ;
 Frédéric Tranchand  (né en 1988), orienteur français ;
 Jean-Louis Tranchand (1790-1849), homme politique français ;
 Pierre Tranchand (né en 1953), dessinateur de bande dessinée français.